La palabra virgulilla puede referirse a:
 el apóstrofo;
 la cedilla; o
 la tilde de la ñ.

Referencias